Langacker ist

der Familienname von:
 Paul Langacker (* 1946), US-amerikanischer Physiker
 Ronald Langacker (* 1942), US-amerikanischer Linguist

die Ortsbezeichnung von:
 Langacker (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Langacker (Gemeinde Steindorf), Ortschaft von Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Langacker (Gemeinde Allhaming), Ortsteil von Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Langacker (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Katastralgemeinde der Gemeinde Mitterkirchen im Machland, Bezirk Perg, Oberösterreich

 siehe auch: Langackertal, eine Geländeform in Bad Reichenhall mit umfangreichen vorgeschichtlichen Funden unterschiedlicher Zeitepochen